Груневауд, Дик (нидерл. Dirk «Dick» Groenewoud; 13 ноября 1919, Амстердам — 2002) — нидерландский футболист, игравший на позиции крайнего нападающего.
 Груневауд, Рон (нидерл. Ron Groenewoud; родился 24 января 1937 года, Гротегаст) — нидерландский футболист и тренер.